You Shook Me All Night Long — песня австралийской хард-рок-группы AC/DC, первоначально выпущенная в составе альбома Back in Black. В августе 1980 года была издана синглом. В 1986 песня вошла в альбом Who Made Who, являющийся саундтреком к фильму Стивена Кинга «Максимальное ускорение», а позднее была переиздана синглом.

О песне 

Авторами песни являются Ангус Янг, Малькольм Янг и Брайан Джонсон. Текст песни повествует о том, как исполнитель провёл ночь с прекрасной женщиной.

Композиция получила успех среди фанатов группы, и с момента выхода стала регулярно исполняться на концертах, став одной из «визитных карточек» группы, наряду с «Back in Black» и «Highway to Hell». Помимо студийной, официально было издано 3 концертных версии песни: одна была выпущена на стороне «Б» переизданного в 1986 году сингла, вторая вошла в концертный альбом AC/DC Live, а третья была издана в составе бокс-сета Backtracks.

Существует две версии видеоклипа песни. Первая аналогична клипам других песен из альбома Back in Black и доступна на бокс-сете Backtracks. Вторая версия была снята через шесть лет после оригинального релиза песни (режиссёр — Дэвид Маллет). Согласно сюжету Ангус и Малькольм Янг следуют за Брайаном Джонсоном по городу Хаддерсфилд, когда он направляется к девушке.

Песня заняла 54-е место в списке «100 величайших песен рока» по версии журнала DigitalDreamDoor. Гитарное соло, исполняемое Ангусом Янгом, заняло 80-е место в рейтинге лучших гитарных соло по опросам читателей журнала Guitar World, а главный рифф — 78-е место в списке «100 величайших гитарных риффов» по версии журнала DigitalDreamDoor.

Кавер-версии 
 Американская дет-метал-группа Six Feet Under записала кавер-версию песни, вошедшую в альбом Graveyard Classics-2, который является кавером альбома Back in Black..
 Канадская певица Селин Дион и американская Анастейша совместно исполнили кавер на песню.
 Кавер-версию композиции исполнила канадская певица Шанайя Твейн. Она была издана на видеоальбоме Up! Close and Personal.

Участники записи 
 Брайан Джонсон — вокал
 Ангус Янг — соло-гитара
 Малькольм Янг — ритм-гитара, бэк-вокал
 Клифф Уильямс — бас-гитара, бэк-вокал
 Фил Радд — ударные

Позиции в чартах

Сертификация

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Синглы 1986 года
Песни AC/DC
Песни 1980 года
Песни, спродюсированные Робертом Джоном Лангом